Miejscowości w USA:
 Burgaw – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pender
Gminy w USA:
 Burgaw (ang. Burgaw Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pender